Talona – divinità immaginaria dell'ambientazione di Forgotten Realms
 Talona lituano – valuta temporanea emessa in Lituania tra il 1991 e il 1993
 Stazione di Talona – stazione gestita dalla Circumvesuviana, posta sulla linea Napoli–Nola–Baiano.